Гана Мандлікова була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Пем Шрайвер виграла титул, перемігши у фіналі Яну Новотну з рахунком 7–6, 7–6.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Пем Шрайвер (переможниця)
  Гелена Сукова (2-ге коло)
  Клаудія Коде-Кільш (півфінал)
  Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
  Даянн Балестрат (3-тє коло)
  Венді Тернбулл (3-тє коло)
  Елізабет Смайлі (3-тє коло)
  Іноуе Ецуко (2-ге коло)
  Розалін Феербенк (2-ге коло)
  Енн Мінтер (1-ше коло)
  Яна Новотна (фінал)
  Бетсі Нагелсен (2-ге коло)
  Жюлі Алар (3-тє коло)
  Джо Дьюрі (2-ге коло)
 n/a
 n/a

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1988 Ariadne Classic Draw (Archived 2009-09-27)

Danone Hardcourt Championships
Тур WTA 1988
1988 в австралійському спорті